L'edizione 1995-96 della Eredivisie vide la vittoria finale dell', al terzo titolo consecutivo. 

Capocannoniere del torneo fu Luc Nilis (), con 21 reti.

Classifica finale

Verdetti 
 Ajax campione dei Paesi Bassi 1995-96.
 Go Ahead Eagles retrocesso in Eerste Divisie.

Risultati

Calendario

Tabellone

Collegamenti esterni 
 http://www.weltfussball.de/alle_spiele/ned-eredivisie-1995-1996

Calcio nel 1995
Calcio nel 1996
Campionato olandese di calcio